Шимчик () — польская фамилия:
 Шимчик, Адам (род. 1970) — польский арт-критик и куратор.
 Шимчик, Францишек (1892—1976) — польский трековый велогонщик.